Туор () — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина представитель Дома Хадора, сын Хуора и Риан, двоюродный брат Турина Турамбара, один из трёх смертных, взявших жён из расы эльфов..

Биография

Юность 
Отец Туора погиб, прикрывая отступление Тургона, короля Гондолина, в битве Нирнаэт Арноэдиад; мать же, будучи беременна Туором, обезумев от горя, отправилась скитаться и была подобрана Синдар. Среди них она родила мальчика, дала ему имя Туор и поручила заботу о нём эльфам, а сама оставила их и скончалась на кургане, воздвигнутом после Нирнаэт Арноэдиад.

Туор был воспитан эльфами в пещерах Андрот, что в горах Митрим; после облавы истерлингов, посланных Морготом, он был схвачен и три года провёл в рабстве у их предводителя Лоргана, но смог бежать и возвратиться в пещеры. Четыре года он прожил там, ведя партизанскую войну с истерлингами-оккупантами, сразив немало врагов, так что одно имя его вызывало у захватчиков страх.

Туор в Гондолине 
Между тем в Валиноре Вала Ульмо был выбран для передачи сообщения Тургону в Гондолин, чтобы вселить надежду в сердца эльфов и людей; по воле Ульмо, Владыки Вод, источник у пещеры, где жил Туор, переполнился, и по наитию следуя за потоком, Туор прошёл сквозь весь Дор-ломин до горного хребта Эред Ломин. Далее он продолжил свой путь вместе с проводниками-эльфами из Нарготронда, — Гелмиром и Арминасом, которые показали ему дорогу в давно покинутый Невраст, куда Туор пришёл и первым из людей вышел на берег Великого Моря. Именно тогда, как пишет Толкин, Море навсегда покорило его сердце. Через некоторое время Туор получил зна́мение от Ульмо — семь величественных лебедей проплыли вдоль берега, и идя за ними, Туор пришёл в заброшенный эльфами Тургона город Виньямар в Неврасте.

В руинах Виньямара Туор обнаружил оружие и доспехи, оставленные несколько веков назад Тургоном по указанию Ульмо, и здесь первым из людей сподобился встречи с самим Ульмо на берегу Белегаэра. Ульмо дал Туору нового проводника — эльфа-нолдо Воронвэ, одного из тех, кого незадолго до этого посылал в Гавани Сириона король Тургон, чтобы построить там семь кораблей и попробовать найти дорогу на Запад; Ульмо спас Воронвэ от ярости своего вассала Оссэ, охранявшего морские рубежи Валинора, и помог ему выжить в кораблекрушении, после чего эльфа выбросило на берег в Неврасте. Воронвэ провёл Туора через южные отроги Эред Ветрин (во время этого путешествия Туор мельком увидел своего кузена Турина Турамбара, шагавшего на север мимо озера Ирвинь) и зимой 495 года П. Э. Туор вошёл в Гондолин.

Туор и Воронвэ, как посланники Ульмо, были приняты в Гондолине с большим почётом, однако Тургон не внял совету Владыки Вод и не пожелал покинуть город. Поэтому Туор остался в Гондолине, где некоторое время спустя взял в жёны дочь короля — Идриль Келебриндал; этот брак стал вторым известным брачным союзом между Старшими и Младшими Детьми Илуватара. Их сыном был Эарендил Мореход.

В Гондолине Туор стал главой Дома Лебединого Крыла и снискал любовь сограждан. Во время штурма Гондолина он защитил жену и сына не только от орков, но и от предателя Маэглина, которого убил, сбросив с вершины башни. Вместе с оставшимися горожанами Туор покинул осаждённый Гондолин по тайному ходу, построенному благодаря предусмотрительности Идриль. В горах они неожиданно встретились с балрогом и были спасены лишь благодаря храбрости Глорфиндела, главы Дома Золотого Цветка.

Последнее плавание 
После бегства из Гондолина Туор и его семейство поселились в Гаванях Сириона, в землях Нан-Татрен на юго-западном берегу Белерианда. Здесь Туор прославился как кораблестроитель и мореплаватель.

Под конец жизни, ощущая непреходящую тоску по Морю, Туор оставил власть в Гаванях своему сыну Эарендилу, построил корабль, названный им Эаррамэ (, в переводе — «морское крыло»), и вместе со своей женой Идриль отправился на Запад и по особой милости Валар достиг берегов Амана, где, единственный из людей, был принят и причислен к Перворожденным. В тексте «Сильмариллиона» о данном обстоятельстве сообщается со слов некоей песни. «Сильмариллион» сообщает, что впоследствии Эарендил не отыскал ни Туора, ни Идриль.

В одном из писем Толкин отмечал, что «обращение» Туора в эльфа состоялось как редчайшее исключение с позволения Эру Илуватара, подобно принятию Лютиэн удела смертных.

Примечания 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Вымышленные моряки